Кази́меж Кме́цик (; род. 19 сентября 1951, Венгжце-Вельке) — польский футболист, нападающий. Выступал за национальную сборную Польши. Тренер клуба «Висла» (Краков).

Третий призёр чемпионата мира 1974. Золотой медалист Олимпиады-1972. Много лет играл за краковскую «Вислу», до сих пор лучший бомбардир в истории клуба (153 мяча). Заканчивал карьеру в Западной Германии. Занимался тренерской деятельностью.

Его сын — Гжегож Кмецик — тоже профессиональный футболист.

Достижения

Командные 
 Чемпион ОИ-1972
 Бронзовый призёр ЧМ-1974
 Серебряный медалист ОИ-1976
 Чемпион Польши: 1978
 Финалист Кубка Польши: 1979
 Вице-чемпион Польши: 1981
 Обладатель Кубка Греции: 1985
 Финалист Кубка Греции: 1984
 Финалист Кубка Германии: 1987

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Польши: 1976, 1978, 1979, 1980
 Лучший бомбардир в истории «Вислы»: 181 гол

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Штутгартер Кикерс»
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Висла» Краков
Тренеры ФК «Лариса»
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Польши
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года